Jorge Horacio Borelli (Buenos Aires, 2 de novembro de 1964), é um ex-futebolista argentino que jogava como defensor.

Carreira 
Em clubes, Borelli atuou por Platense, River Plate, Racing Club e UANL Tigres.

Encerrou a carreira em 1997, no San Lorenzo.

Seleção 
Foi reserva de Oscar Ruggeri, Fernando Cáceres e José Chamot na Copa de 1994, sendo apenas a segunda opção para a defesa, e não entrou em nenhuma partida.

Esteve também na Copa Rei Fahd de 1992, na Copa Artemio Franchi de 1993, e na Copa América de 1993, último torneio de relevância conquistado pelos argentinos.

Títulos

Clubes
 River Plate
Primera Division Argentina: 1985–86
Copa Libertadores: 1986
Copa Intercontinental: 1986
Copa Interamericana: 1987

 San Lorenzo
Primera Division Argentina: Clausura 1995

Internacional
 Argentina
Copa das Confederações: 1992
Copa América: 1993
Troféu Artemio Franchi: 1993

Borelli, Jorge
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Borelli
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol
Jogadores da Copa América de 1993
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1992